Соревнования в тройном прыжке у женщин на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро прошли 13 и 14 августа 2016 года на стадионе Энженьян.

Победителем соревнований стала представительница Колумбии Катрин Ибаргуэн, серебряным призёром — Юлимар Рохас из Венесуэлы, бронзовым призёром — Ольга Рыпакова из Казахстана.

Золото Ибаргуэн стало первым в истории для Колумбии в лёгкой атлетике, ранее колумбийцы побеждали только в велоспорте и тяжёлой атлетике.

Рекорды 
Олимпийский рекорд до начала Игр:

По итогам соревнований рекорд не был превзойдён.

Медалисты

Квалификация 
В финал выходят показавшие результат 14,30 м или 12 лучших спортсменок по результатам квалификации.

Финал

Ссылки 
 Официальные результаты